Världsmästerskapet i bandy för herrar 2014 var det 34:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Irkutsk i Ryssland. Mästerskapet var det hittills största sett till antal deltagande nationer.

Arenor
 Record Stadion i Irkutsk, kapacitet 5 300.

 Stroitel Stadion i Sjelechov, kapacitet 4 000.

 Trud Stadion i Irkutsk, kapacitet 16 500.

 Zenit Stadion i Irkutsk, kapacitet 4 000.

Kvalificerade nationer 
Det finns inte så många länder i världen som spelar bandy, så alla som är med i Federation of International Bandy och kan ställa upp ett lag, får vara med i VM. Det förekommer alltså inga föregående kvaltävlingar. Däremot är länderna uppdelade i divisioner och grupper efter sina erfarenheter och tidigare VM-resultat. Bandy har inte heller genomgående några världsdelsförbund, varför uppdelningen i världsdelar nedan endast är gjord för att den geografiska fördelningen av de deltagande länderna kan vara intressant att känna till för läsaren.

Bandy-VM 2014 spelades i två divisioner (A-VM och B-VM), dessutom var varje division uppdelad i två grupper. Vinnaren av B-VM kvalificerade sig för 2015 års A-VM, medan förloraren i A-VM fick spela i B-divisionen nästa år.

Afrika

Asien

Europa

Nordamerika

TV-sändningar 
TV4 sände alla Sveriges matcher i gruppspelet och slutspelet.

A-VM 
I A-VM spelades matcherna 2×45 minuter

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel
De 4 vinnarna av kvartsfinalerna går till semifinal, medan de 4 förlorarna gör upp om plats 5–8.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Spel om femte- till åttondeplats

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Slutställning

B-VM

Gruppspel

Grupp A
I Grupp A spelades matcherna 2×45 minuter.

Grupp B
I Grupp B spelades matcherna 2×30 minuter.

Slutspel 
De 4 vinnarna av kvartsfinalerna går till semifinal, medan de 4 förlorarna gör upp om plats 5–9.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Match om sjundeplats
Matchen spelades 2×30 minuter istället för standardtiden 2×45 minuter.

Match om femteplats
Matchen spelades 2×30 minuter istället för standardtiden 2×45 minuter.

Match om åttondeplats
Matchen spelades 2×30 minuter istället för standardtiden 2×45 minuter.

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Skytteligan 
Uppdaterad 2014-01-31 01:10

16 mål 

 Michael Dunaev

12 mål 

 Maxim Blems
 Jargalsaikhan Bayarsaikhan

11 mål 

 Christoffer Edlund

10 mål 

 Nikolai Rustad Jensen

9 mål 

 Sergey Chernetskii

8 mål 

 Lauris Ziemins
 Adam Gilljam
 Jevgenij Ivanusjkin

 Robert Telin
 Daniel Andersson

7 mål 

 Magnus Høgevold
 Dmytro Tsymbal 

 Daren Richardson
 Sergej Lomanov Jr

6 mål 

 Jan Olav Løyning
 Evgeniy Babko
 Simon Lilla 
 Artyom Bondareko

 Ichinnorov Altangerel
 Johan Löfstedt
 Erik Pettersson
 Igor Larionov

5 mål  

 Patrik Nilsson
 Tsogtoo Shinebayar
 Christian Randsborg
 Sergey Pochkunov 
 Alexander Kozlov

 Andrey Markovichenko 
 Dimitri Kusmin
 Gen Ishioka
 Rauan Issaliev

4 mål  

 Dmitri Stepanov 
 Masaki Miyakawa 
 Johnatan Kesely

 Sergey Bitkov 
 Nicholas Verbruggen
 Shingo Kawaguchi

3 mål  

 Petter Yngve Løyning
 Kenji Otani
 Hironori Aihara
 Emil Nagy 
 Michael Hosfield
 Brandon Ellement
 Alan Dzhusoev
 Romans Glazkovs
 Ville-Veikko Angeria

 Jonathan Kelsey
 Marius Austad
 Andreas Randsborg
 Aldis Popens
 Atsushi Ohata
 Tseveen Gan-Ochir
 Dmitry Zavidovsky
 Twan Hengst
 Ville Aaltonen

2 mål  

 Daniel Berlin
 Evan Richardson
 Andrei Griskun
 Evgeny Epifanov 
 Alexander Zislin 
 Vadim Adonevs
 Tamás Mezõcsáti
 Mikko Lukkarila
 Sami Laakkonen
 Ulf Einarsson
 David Pizzoni Elfving
 Maxim Ishkeldin
 Yanis Befus

 Pyotr Zakharov
 Pavel Zimenko 
 Maxim Zinger 
 Ganbold Tamir
 Alexander Nasonov
 Stanislav Pankov
 András Kordisz
 Denis Slautin
 Iskander Nugmanov
 Erik Säfström
 Drew Ellement
 Alexander Tyukavin 
 Anwar Hared

1 mål  

 Daniel Välitalo
 Peter Knutson
 Konstantin Savchenko
 Dmitry Korobov
 Daniel Skrettingland
 Robert Wolf
 Martins Vecvagars 
 Yurii Suzdalev 
 Anton Lozovoi 
 Yuriy Danchenko 
 Mark Van Dinter  
 Andreas Killingstad
 Jeff Krul
 Evgeny Sviridov 
 Antti Ekman
 Juho Liukkonen 
 Artjom Trefov
 Vjatšeslav Bortnik
 Pekka Hiltunen 
 Tomi Hauska 
 Pyotr Gribanov 
 Linus Pettersson

 Deeq Abdulle Ahmed 
 Alexander Egorychev
 Alexey Bushuev
 Alexey Dorovskih
 John Arundel
 Steve Landerville
 Robin Nikolay Cras
 Tamás Győry 
 Botond Frajka 
 Denis Kudrjavtsev
 Peteris Ostosovs
 Oleksandr Mitlenko 
 Illia Ivanov 
 Ulf Niklas Laue 
 Dimitri Antropov 
 Masahide Kaneko
 Wyatt Wenzel 
 Nick Mazurak
 Maxim Koshelev
 Pavel Dubovik
 Samuli Helavuori
 Martin Johansson

Se även 
 Världsmästerskapet i bandy för damer 2014

Referenser

Noter

Webbkällor 
 Bandy Camp i Västerås, 11 oktober 2013
 The WCS 2014 for men will be held in Irkutsk, Russia 20 juli 2012
 Förbundet: ”Vi har inte tänkt tanken på Afrika” 13 maj 2013
 Somalia satsar mot VM – i bandy 13 maj 2013
 Somalia satsar mot bandy-VM 13 maj 2013
 Germany goes to Bandy 11 Juni 2013
 

2014 i Ryssland
Internationella bandytävlingar i Ryssland
Bandysäsongen 2013/2014
Sport i Irkutsk
2014